Die Liste der verleg­ten Schwei­zer Eisen­bahn-Strecken­ab­schnitte enthält die Ab­schnitte von Eisen­bahn­strecken, die durch ein neu trassier­tes Teil­stück ersetzt wurden, z. B. durch Ersatz einer offenen Linien­führung durch einen Tunnel. Stand: 2017

Strecken, deren Betrieb auf dem gesamten Abschnitt eingestellt wurde, sind in der Liste der ehemaligen Schweizer Eisenbahnstrecken aufgeführt.

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Verlegte Streckenabschnitte 
Bemerkungen zu den Spaltenüberschriften
 (Betriebsart) seit: Bei Streckenabschnitten, die seit der Betriebseröffnung elektrisch betrieben wurden, ist die Jahreszahl der Elektrifizierung mit dem aktuellen Stromsystem in Klammern geschrieben.

Anmerkungen

Siehe auch 
 Liste der ehemaligen Schweizer Eisenbahnstrecken
 Liste umelektrifizierter Eisenbahnstrecken
 Liste umgespurter Eisenbahnstrecken

Literatur 
 Hans G. Wägli: Schienennetz Schweiz/Réseau ferré suisse – Bahnprofil Schweiz CH+/Le rail suisse en profil CH+. AS Verlag, Zürich 2010, ISBN 978-3-909111-74-9
 Zeitreise. Karten und Geodäten online betrachten. Bundesamt für Landestopografie swisstopo, abgerufen am 15. Oktober 2017

Einzelnachweise 

!verlegteEisenbahnStreckenabschnitte
SchweizverlegteEisenbahnStreckenabschnitte